

Geografia

Austria 
 Feldbach – dawny powiat 
 Feldbach – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Francja 
 Feldbach – gmina

Zobacz też 
 Niederfeldbach
 Oberfeldbach
 Weiherfeldbach